Borkenhagen bezeichnet

 Borkenhagen (Kalkhorst), Ortsteil der Gemeinde Kalkhorst im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Borkenhagen, Dorf in der Gmina Będzino in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Borkowice (Będzino)

Borkenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Borkenhagen (* 1966), deutsche Psychologin, Psychoanalytikerin und Hochschullehrerin
 Alfred Borkenhagen (1922–2007), deutscher Fußballspieler 
 Dirk Borkenhagen (* 1965), ehemaliger deutscher Fußballspieler 
 Florian Borkenhagen (* 1959), deutscher Künstler, Designer und Hochschullehrer
 Franz H. U. Borkenhagen (* 1945), deutscher Ministerialdirektor
 Gerhard Borkenhagen (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Kurt Borkenhagen (1919–2012), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Borckenhagen